Сан Антонио Буенос Аирес има више значења:

 Сан Антонио Буенос Аирес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенос Аирес, Ел Парал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику